Caliente může být:
 Caliente (Kalifornie) – osada v Kalifornii v USA
 Caliente (Nevada) – město v Nevadě v USA
 Caliente (album, Calle Ciega) – album venezuelské skupiny Calle Ciega z roku 1998
 Caliente (album, Vox Dei) – album argentinské skupiny Vox Dei z roku 1970
 USS Caliente (AO-53) – tanker třídy Cimarron amerického námořnictva, sloužící v letech 1943–1973